Centromacronema är ett släkte av nattsländor. Centromacronema ingår i familjen ryssjenattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ryssjenattsländor
Centromacronema